Puerto Cabello, une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 Puerto Cabello, une ville et chef-lieu de la municipalité de Puerto Cabello ;
 Diocèse de Puerto Cabello, un diocèse de l'Église catholique, suffragant de l'archidiocèse de Valencia.